Persky ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Persky (* 1931), US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor, Produzent und Schauspieler
 Lester Persky (1925–2001), US-amerikanischer Produzent
 Serge Persky (1870–1938), russischer Schriftsteller und Übersetzer
 Stan Persky (* 1941), kanadischer Schriftsteller, Medienkommentator und ehemaliger Hochschuldozent

Siehe auch:
 Schimon Peres (ursprünglich Szymon Perski; 1923–2016), israelischer Politiker
 Perski